Martin Saller ist der Name folgender Personen:

* Martin Saller (Politiker) (1903–1965), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Martin Saller (Journalist) (1916–2005), deutscher Journalist